

Geografia

Brasil 
 São Torquato (Vila Velha) — bairro de Vila Velha, Espírito Santo

Espanha 
 San Torcuato — município de La Rioja, Espanha

Portugal 
São Torcato — freguesia portuguesa do concelho de Guimarães
Santuário de São Torcato — vale central da freguesia de São Torcato (Guimarães)
Capela de São Torcato — freguesia de São Torcato, concelho de Guimarães, classificada como Monumento Nacional português
São Torcato (Coruche) — localidade da freguesia e concelho de Coruche, distrito de Santarém

História 
 São Torcato ou Torcato Félix (séc. VII) — santo e mártir cristão, arcebispo de Braga

 Torcato de Acci (séc. I) — santo e missionário cristão, o primeiro dos sete varões apostólicos
 Torcato de Anjou (800-853) — nobre francês da Alta Idade Média, conde de Anjou
 Torquato Teixeira de Carvalho (séc. XVIII) — colonizador de Minas Gerais, Brasil
 Torquato Mendes Viana (c. 1840) — político brasileiro
 Torcuato Fernández-Miranda (1915-1980) — político espanhol

Outros 
 Torquato Tasso (1544-1595) — poeta italiano
 Torquato Bassi (1880-1967) — pintor, escultor e decorador ítalo-brasileiro
 Torquato da Luz (1943-2013) — poeta e jornalista português
 Torquato Neto (1944-1972) — poeta e jornalista brasileiro
 Torquato Jardim (1949) — jurista brasileiro
 Torcuato Mariano (1963) — guitarrista, compositor e produtor musical argentino

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos